CMD est un sigle composé des trois lettres C, M et D, pouvant signifier :
 cardiomyopathie dilatée ;
 Catastrophe à moyens dépassés, un plan d'urgence du plan Orsec ;
 chef de mission diplomatique ;
 Centre Madeleine-Daniélou, un établissement d'enseignement pédagogique et spirituel privé ;
 catégorie majeure de diagnostic.

CMD est un code pouvant signifier :
 , en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Cmd est une abréviation pouvant signifier :
 Cmd (où Cmd est l'abréviation de Command), l'interpréteur de commandes et l'interface en ligne de commande par défaut de Windows NT et de ses dérivés.